El municipio de Medellín puede referir a:

El municipio de Medellín en el estado mexicano de Veracruz.
El municipio de Medellín en el departamento colombiano de Antioquia.